Etimološki slovar slovanskih jezikov. Praslovanski leksični fond (), znan tudi pod kratico ESSJ, je etimološki slovar rekonstruirane praslovanščine. Redno se izdaja od leta 1974 in doslej je izšlo že 41 zvezkov.

Zgodovina 

Zamisel za izdajo takšnega etimološkega slovarja je vzniknila v petdesetih letih . Leta 1961 so se začele priprave pod vodstvom Olega Trubačova na Inštitutu za ruski jezik pri Ruski akademiji znanosti nekdanje Sovjetske zveze. . Leta 1963 je bil izdan prvi poskusni zvezek , prvi pravi zvezek pa je nato izšel leta 1974. Slovar izdajajo na Oddelku za etimologijo in onomastiko Inštituta za ruski jezik. Med letoma 1974-2002 je bil urednik Oleg Trubačov, od leta 2002 pa je Anatolij Žuravljov. Prvi Etimološki slovar slovanskih jezikov je izdal že v 19. stoletju Slovenec Franc Miklošič z nemškim naslovom Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen (1886).

Slovar 

V slovarju so navedene primerjave vseh slovanskih besed in drugih indoevropskih jezikov. Praslovanski naglas ni rekonstruiran. Etimološki slovar slovanskih jezikov vsebuje reference na več kot 2100 znanstvenih revij in knjig.

Recenzenti slovarja so v raznih obdobjih bili: A. S. Melničuk, V. N. Toporov, V. V. Martinov, O. B. Tkačenko, A. F. Žuravljov, I. G. Dobrodomov, S. M. Tolsta in V. B. Silina.

Seznam že izdanih zvezkov

Glej tudi 

 Slovenski etimološki slovar

Sklici

Viri 

 Трубачёв О. Н. Работа над этимологическим словарем славянских языков  // Вопросы языкознания. — 1967. — № 4. — С. 34—45.
 František Kopečný  О новых этимологических словарях славянских языков  // Вопросы языкознания. — 1976. — № 1. — С. 3—15.
 Трубачёв О. Н. Этимологический словарь славянских языков и праславянский словарь (опыт параллельного чтения)  // Этимология. 1976. — М.: Наука, 1978. — С. 3—17.
 Журавлёв А. Ф. Заметки на полях "Этимологического словаря славянских языков"  // Этимология. 1988—1990. — М.: Наука, 1993. — С. 77—88.
 Трубачёв О. Н. Славяне: язык и история — как основа этногенеза: К 20-летию издания "Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд" (1974—1994), I—XX, А-М // Jужнословенски филолог. — 1995. — LI. — С. 291—304.
 Трубачёв О. Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974—2003) // Вопросы языкознания. — 2002. — № 4. — С. 3—24.
 Крыско В. Б. Маргиналии к "Этимологическому словарю славянских языков" (вып. 34-38) // Вопросы языкознания. — 2014. — № 1. — С. 100—119.

Zunanje povezave 

 Etymological dictionary of Slavic languages. Proto-Slavic lexical stock  // http://etymolog.ruslang.ru/
 Etymological dictionary of Slavic languages. Proto-Slavic lexical stock  // ftp://www.istorichka.ru/ 

Etimologija
Slovanska kultura
Slovani
Slovarji